Ciencias de la Tierra y del medio ambiente o ciencias de la Tierra y medioambientales (CCTMA o CTMA) puede referirse a:
 Las ciencias de la Tierra o geociencias.
 Las ciencias ambientales.
 La asignatura Ciencias de la Tierra y medioambientales (antes llamada Ciencias de la Tierra y del medio ambiente) de segundo curso de bachillerato (España)., la cual trata diversos temas implicados y relacionados con el medio ambiente aportando una muy buena base de cultura y concienciamiento sobre el tema.
 Asignaturas, departamentos universitarios y otras instituciones que llevan ese nombre.

Notas